Označení USS San Jacinto nesla v historii amerického námořnictva čtyři plavidla:
 USS San Jacinto (1850), fregata sloužící v letech 1851/1852–1855
 SS San Jacinto (1903), osobní a nákladní parník, který sloužil za první světové války u US Navy jako USS San Jacinto (ID-1531)
 USS San Jacinto (CVL-30), lehká letadlová loď třídy Independence sloužící v letech 1943–1947
 USS San Jacinto (CG-56), raketový křižník třídy Ticonderoga sloužící od roku 1988